Femme steht für:

 Femme (Vorname), männlicher Vorname
 Femme, lesbisches Rollenmodell, siehe Butch und Femme
 Femme (2023), britischer Spielfilm von Sam H. Freeman und Ng Choon Ping
 Femme Schmidt (* 1990), deutsche Singer-Songwriterin

La Femme steht für:

 La Femme (Band), französische Band
 Dodge La Femme, Automodell

Siehe auch:

 
 En femme, lexikalische Entlehnung eines französischen Ausdrucks
 Femme Fatale (Begriffsklärung)
 Femme fragile, Gegenstück zur femme fatale